Юрий Яхонтов:
 Яхонтов, Юрий Владимирович (1911—1971) — лауреат Сталинской премии.
 Яхонтов, Юрий Константинович (род. 1926) — доктор технических наук (1974), профессор (1976); Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1978). Примечания